Stary Krym může být:

 Staryj Krym (Krym) – město na Krymu na Ukrajině
 Staryj Krym (Doněcká oblast) – sídlo městského typu v Doněcké oblasti na Ukrajině